Jogi è un film del 2005, diretto da Prem.

Trama

Colonna sonora

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film d'azione